Ženská dvouhra Japan Women's Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do singlové soutěže hirošimského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla tchajwanská tenistka Sie Su-wej, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Hibinová.

Vítězkou se stala 24letá Japonka Nao Hibinová, jež ve finále zdolala 28letou krajanku Misaki Doiovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na žebříčku Hibinové patřila až 146. příčka a naposledy předtím zvítězila v zápase dvouhry WTA 1. dubna 2019. Obě finalistky spolu v Hirošimě také vyhrály deblovou soutěž. Jednalo se o první ryze japonské finále od roku 1997, kdy se v Jakartě o titul utkaly Naoko Sawamacuová s Jukou Jošidovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2019
Tenis v Japonsku v roce 2019